Леонид Васильевич Лабенок (24 мая 1927 — 9 сентября 2000) — советский и украинский живописец, член Национального союза художников Украины (1961), Заслуженный художник УССР (1973), Народный художник УССР (1984), лауреат государственной премии АР Крым, член правления Союза художников СССР.

Биография 
Родился 24 мая 1927 года в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны, был связным у партизан во время оккупации Крыма. Член КПСС с 1953 года. Выпускник Крымского художественного училища имени Н. Самокиша и Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. Мухиной по классу К. Йохансона и Г. Савинова (1956).

С 1965 по 1972 год возглавлял Союз художников Крыма, был его секретарём. Основатель Крымского Дома художников. С 1965 года работал в мастерских Крымского художественно-производственного комбината. В 1972—1976 годах преподавал в Крымском художественном училище.

Работы Лабенка демонстрировались на выставках с 1957 года. Создавал пейзажи, портреты, тематические картины в реалистическом стиле. Пытался раскрыть восприятие войны людьми. Некоторые полотна хранятся в Симферопольском и Севастопольском художественных музеях.

Награждён орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почёта», медалями «За отвагу», «За трудовое отличие», серебряной медалью М. Грекова за отображение темы Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве.

Умер 9 сентября 2000 года. В Симферополе, на фасаде Дома художника, в память об общественной и художественной деятельности Леонида Лабенка установлена мемориальная доска авторства заслуженного художника Украины В. С. Гордеева.

Работы 
 «Родины просторы» (1960);
 «В Севастополе» (1961);
 мозаичное панно «Черноморье» на доме в Ялте (1965, в соавторстве);
 «В Горках» (1970);
 «Папа» (1971);
 «Отец» (1974);
 «Земля» (1975);
 «Летят журавли» (1976);
 «Венеция» (1977);
 «Море» (1993).

Примечания 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Крыма
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Члены Союза художников СССР
Члены Национального союза художников Украины
Художники Крыма
Лауреаты премии Автономной Республики Крым